

Musica 
 Arise – gruppo musicale death metal/thrash metal svedese
 Arise – album di Hugh Mundell del 1983
 Arise! – album degli Amebix del 1985
 Arise – album dei Sepultura del 1991
 Arise – singolo dei Sepultura del 1991, dall'album omonimo
 Arise Records – etichetta discografica

Televisione 
 Arise News – canale televisivo
 Ghost in the Shell: Arise – serie d'animazione giapponese